29-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил со 2 по 4 марта 2007 года на национальной арене (National Indoor Arena) в британском Бирмингеме.

Для города это был не первый опыт принятия крупного легкоатлетического турнира. Всего лишь четырьмя годами ранее на этой же арене прошёл чемпионат мира в помещении 2003.

В соревнованиях приняли участие 587 атлетов из 45 стран. Было разыграно 26 комплектов медалей (по 13 у мужчин и женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

 Сборная Германии (Инго Шульц, Флориан Зайц, Симон Кирх, Бастиан Свиллимс) финишировала первой в эстафете 4×400 метров с результатом 3.06,26. Однако при выходе на финишную прямую заключительного этапа немец Бастиан Свиллимс толкнул лидировавшего россиянина Артёма Сергеенкова, из-за чего последний потерял время на сохранение равновесия, пропустил вперёд команду Великобритании и финишировал на третьем месте. Протест сборной России, поданный после финиша, был удовлетворён судьями — сборная Германии получила дисквалификацию.

Женщины 

 25 февраля 2008 года в своём ежемесячном информационном письме ИААФ сообщила о дисквалификации болгарской прыгуньи в высоту Венелины Веневой. Её допинг-проба, взятая в рамках внесоревновательного тестирования 24 января 2007 года, дала положительный результат на наличие тестостерона. В соответствии с правилами, спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях на 2 года, а все её результаты после забора пробы — аннулированы, в том числе бронзовая медаль в прыжке в высоту на чемпионате Европы в помещении — 2007 с результатом 1,96 м.

Медальный зачёт 
Общекомандное первое место заняли хозяева чемпионата — британцы, завоевавшие 10 различных медалей, из них 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Наибольшее количество — 15 — завоевали спортсмены из России, но среди них было всего 2 золотых. Всего же в 26 дисциплинах лёгкой атлетики медали завоевали представители 19 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

2007
Март 2007 года
Спорт в Великобритании в 2007 году
2007 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
лёгкая атлетика в помещении